W Polsce
 Sadurki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Nałęczów
 Sadurki – część wsi Trzylatków Duży w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Błędów
 Sadurki – dawna gromada
 Sadurki – stacja kolejowa we wsi Sadurki